Ла Гвардија има више значења:

 Ла Гвардија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвардија (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику